Hrvatska:
 Obod (Konavle), naselje u općini Konavle

Crna Gora:
 Obod (Crna Gora), brdo i gradina na desnoj obali Rijeke Crnojeviće